Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2015 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants 
 C'est la seconde fois dans l'ère Open, après 1996, que la finale se joue en l'absence de têtes de série.
 La finale oppose la paire italienne Simone Bolelli et Fabio Fognini à la paire française Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ce sont de nouvelles paires et atteignent chacune leurs  de Grand Chelem. La paire italienne gagne, s'agissant de leur  et  en carrière sur le circuit ATP. Ce sont les premiers Italiens à s'imposer en double messieurs à Melbourne et seulement la seconde paire italienne à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem après la paire Nicola Pietrangeli - Orlando Sirola en 1959 à Roland-Garros.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2015
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2015
Tennis en février 2015